An-pching je čínské jméno, které může označovat:

 An-pching (Che-pej) – okres v městské prefektuře Cheng-šuej v provincii Che-pej;
 An-pching (Tchaj-wan) – obvod v Tchaj-nanu na Tchaj-wanu;
 Fort Zeelandia (Tchaj-wan) – nizozemská pevnost v 17. století, čínsky pevnost An-pching;
 princezna An-pching – jméno vícera čínských císařských dcer.